Лоллобриджида () — фамилия.
 Лоллобриджида, Джина (1927—2023) — итальянская актриса.
 Лоллобриджида, Франческа (род. 1991) — итальянская конькобежка и роликобежка.
 Лоллобриджида, Франческо (род. 1972) — итальянский политик.